Jan V van Arkel (1105-1170), heer van Arkel en Heukelum uit het eerste huis Arkel;
Jan V van Arkel (1362-1428), heer van Arkel uit het tweede huis Arkel.